Pioner (militar), tipus de soldat d'infanteria proper al sapador
 Pioner o colon
 Pioner nord-americà gent que emigrà al Far West per tal de constituir nous assentaments on abans no s'hi havien establert altres europeus
 Moviment de Pioners Vladímir Lenin, organització juvenil de la Unió Soviètica que existí entre 1922 i 1991 
 moviment dels pioners en els països comunistes del bloc de l'Est 
 Pioners i Caravel·les (escoltisme), branca de l'escoltisme que aplega els joves de 14 a 17 anys
 Pioner o espècie pionera, primer tipus de vegetació que colonitza un indret
 Pioner (Rússia), localitat de la província de l'Amur, a Rússia